Santibáñez el Alto kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santibáñez el Alto (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Santibáñez el Alto (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar